Dar'ja Gavrilova e Irina Chromačëva erano le detentrici del titolo, ma la Gavrilova non può partecipare più nella categoria junior, la Khromacheva non ha superato le qualificazioni del torneo senior.

Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková hanno sconfitto in finale Doménica González e Beatriz Haddad Maia per 7-5, 6-2.

Teste di serie 

  Belinda Bencic /  Antonia Lottner (quarti di finale)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (campionesse)
  Ana Konjuh /  Carol Zhao (semifinale)
  Darʹja Kasatkina /  Veronika Kudermetova (primo turno)

  Katie Boulter /  Katy Dunne (primo turno)
  Anett Kontaveit /  Petra Uberalová (primo turno)
  Alejandra Cisneros /  Victoria Rodríguez (primo turno)
  Alice Matteucci /  Nina Stojanović (semifinale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2013